Annapurna steht für:
 Annapurna (I), Annapurna II, Annapurna III und Annapurna IV, vier benachbarte Berge im Himalaya (Nepal)
 Annapurna Himal, Gebirgsmassiv im Himalaya, Nepal
 Annapurna Süd, Berg im Annapurna Himal
 Annapurna (Göttin), hinduistische Göttin
 Annapurna, deutscher Titel Annapurna – Erster Achttausender, Buch von Maurice Herzog aus dem Jahr 1951
 Annapurna Pictures, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Annapurna Interactive, Tochterfirma im  Bereich der Computerspiele
 Annapurna Studios, indische Filmproduktionsgesellschaft

Siehe auch:
 Annapurna Circuit, Trekkingroute im Annapurna Himal